MWU steht für:
 Mechanische Weberei Urspring
 Merriam-Webster Unabridged, mehrere Ausgaben von Merriam-Webster’s Dictionary, siehe Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary
 Mussau Aerodrome (IATA-Code), Aerodrom auf Mussau, Insel im Norden von Papua-Neuguinea, administrativ zum Murat Rural Local-Level Government Area der New Ireland Province

mwu steht für:
 Mittu (ISO-639-3-Code), eine der zentralsudanischen Sprachen

Abkürzung